Karnak steht für:

 Karnak, Ort in Ägypten mit dem Karnak-Tempel
 Karnak (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Carnac, Stadt in Frankreich